Михаил Евгеньевич Раковский (4 ноября (17 ноября) 1908, Москва, Российская империя — 9 мая, 1984, Москва, РСФСР) — советский государственный деятель, председатель Государственного комитета по приборостроению, средствам автоматизации и систем управления при Госплане СССР — министр СССР (1963—1965).

Биография 
Родился в семье учителя.

В 1931 году окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева по специальности инженер-технолог. Член ВКП(б) 1942 года. Кандидат технических наук (1946).

 1931—1933 гг. — инженер производственного отдела треста «Союзгаз» наркомата тяжелой промышленности СССР, г. Москва.
 1933—1936 гг. — инженер экспериментального галлиевого завода «Стройгаз» треста «Союзгаз», станция Дергачи Саратовской области.
 1936—1941 гг. — старший инженер, групповой инженер, заместитель начальника цеха, исполняющий обязанности начальника цеха;
 1941—1942 гг. — заместитель главного инженера проектно-монтажной конторы треста «Теплоконтроль» наркомата электропромышленности СССР, г. Москва.
 1942—1948 гг. — директор треста «Центротепло-контроль» наркомата авиационной промышленности СССР, г. Москва.
 1948—1954 гг. — начальник специального монтажного управления «Теплоконтроль» министерства машиностроения СССР.
 1954—1956 гг. — начальник ПКБ-12 треста «Теплоконтроль» министерства машиностроения и приборостроения СССР, г. Москва.
 1956—1957 гг. — заместитель министра приборостроения и средств автоматизации СССР.
 1957—1958 гг. — заместитель начальника отдела электротехнической и приборостроительной промышленности Госплана СССР.
 1958—1959 гг. — заместитель председателя Научно-технического совета по комплексной механизации и автоматизации производственных процессов Госплана СССР.
 1959—1960 гг. — исполняющий обязанности начальника Вычислительного центра при Госплане СССР.
 1960—1963 гг. — заместитель председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению.
 1963—1965 гг. — председатель Государственного комитета по приборостроению, средствам автоматизации и систем управления при Госплане СССР — министр СССР.
 1965—1966 гг. — первый заместитель министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.
 1966—1979 гг. — заместитель председателя Госплана СССР.

С февраля 1979 года — персональный пенсионер союзного значения.

Умер 9 мая 1984 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды и звания 
 Орден Ленина (дважды),
 орден Октябрьской Революции,
 орден Трудового Красного Знамени (трижды),
 орден Красной Звезды.

Интересный факт 
13 мая 1977 года государственная комиссия Госплана СССР под руководством М. Е. Раковского подписала акт о приёме в эксплуатацию автоматизированной системы управления Волжским автомобильным заводом — «АСУ-ВАЗ».

Ссылки 
 РАКОВСКИЙ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ. Кто есть кто в Правительствах СССР // «Кадровая политика». — 2003. — № 2.

Выпускники Российского химико-технологического университета
Члены КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения
Министры СССР
Работники Госплана СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище